Sinar Banten (Ulubelu), een plaats in Indonesië
Sinar Banten (Nasal), een plaats in Indonesië
Sinar Banten (Talang Padang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing